Henrik Jönsson och liknande namn kan avse:

 Henrik Jönsson Lapp (död 1540), slottsfogde på Kastelholms slott
 Henricus Johannis (död 1556), även Henrik Jönsson, biskop i Västerås stift 1534–1556
 Henrik Jönsson (entreprenör) (född 1975), svensk entreprenör och samhällsdebattör
 Henrik Brandão Jönsson (född 1969), svensk journalist och författare

Referenser